Аккардо () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Аккардо, Сальваторе (род. 1941) — итальянский скрипач, дирижёр, музыкальный организатор, педагог.
  (род. 1981) — американский бейсболист.
 Аккардо, Тони (1906—1992) — итальянско-американский гангстер.